Николай Бараба́нов:
 Барабанов, Николай Олегович (род. 1985) — российский дзюдоист.
 Барабанов, Николай Сергеевич (1890—1970) — актёр, народный артист Латвийской ССР. Примечания